Дзюдо на Европейских играх 2019 года — соревнования по дзюдо на Европейских играх 2019, совмещённые с первенством континента. Проходили в столице Белоруссии, в городе Минске с 22 по 25 июня на площадках спортивного комплекса Чижовка-Арена. Эти соревнования стали 68-м чемпионатом Европы по дзюдо. Было разыграно 15 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов.

Календарь

Медали

Мужчины

Женщины

Командные соревнования

Общий зачёт

Примечания 
 
 Дзюдо на официальном сайте Игр

Соревнования на Европейских играх 2019
Чемпионаты Европы по дзюдо
2019 год в дзюдо
Соревнования по дзюдо в Белоруссии
Чемпионаты Европы в Белоруссии
Чемпионаты Европы в 2019 году